Mužská čtyřhra Argentina Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený hercegovsko-srbský pár Tomislav Brkić a Nikola Ćaćić, který ve finále za 1.16 hodiny zdolal uruguaysko-ekvádorské turnajové čtyřky Ariela Behara a Gonzala Escobara po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Brkić na okruhu ATP Tour vybojoval první deblový titul. Stal se tak prvním hráčem z Bosny a Hercegoviny, jenž ovládl čtyřhru na túře ATP. Pro Ćaćiće to bylo třetí takové turnajové vítězství, jímž udržel svou finálovou neporazitelnost.

Nasazení párů 

  Austin Krajicek /  Franko Škugor (semifinále)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (1. kolo)
  Simone Bolelli /  Máximo González (čtvrtfinále)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2021
ATP Tour 2021